Пюїзе́-ан-Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ам'єна, 23 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пюїзе-ан-Бре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїзе-ан-Бре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза